Erich Honecker (1912-1994), polític alemany, màxim dirigent de l'RDA entre 1971 i 1989.
 Margot Honecker (1927-2016), política alemanya, Ministra d'Educació de l'RDA i muller d'Erich Honecker.
 Martin Honecker (1888-1841), filòsof alemany.